

Biologie 
 Le Wapiti, mammifère herbivore auquel on connaît plusieurs sous-espèces :
 Wapiti Manchurian
 Wapiti de Manitoba
 Wapiti Merriani (aujourd'hui éteint)
 Wapiti des montagnes Rocheuses
 Wapiti de Roosevelt ou Wapiti olympique
 Wapiti de Tule
 Calileptoneta wapiti, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Leptonetidae.

Toponymie 
 Wapiti, zone non-incorporée des États-Unis située dans le comté de Park dans le Wyoming. 
 Wapiti Ranger Station, station de rangers qui s'y trouve.
 La rivière Wapiti, cours d’eau de la région du Southland dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Wapiti, magazine mensuel français pour enfants de 7 à 12 ans.
 Le Westland Wapiti, avion militaire britannique de l'entre-deux-guerres.